
Molekulska formula -{C13H18N2O}- se može odnositi na:
 -{5-MeO-DMT}-
 Alfa,-{N,O-TMS}-
 Bufotenidin
 Eserolin
 -{4-HO-MET}-
 -{5-MeO-AET}-